Le royaume de Miyeritar est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

Situé au sud de la Haute-Forêt, là où se trouve aujourd'hui la Haute Lande, et peuplé d'elfes verts et d'elfes noirs, Miyeritar  souffrit de la proximité du royaume d'Aryvandaar et de sa politique expansionniste.

L'annexion de Miyeritar par Aryvandaar est le premier conflit s'inscrivant dans les Guerres de la Couronne. Plus tard, Miyeritar et la forêt qui l'accueille sont détruits par une série de tornades magiques, qui sera le prétexte pour le royaume des elfes noirs d'Ilythiir pour entrer en guerre ouverte avec Aryvandaar.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés